Arsinoé, starořecky Ἀρσινόη, je jméno několika postav v řecké mytologii:

 Arsinoé – messénská princezna, jež s Apollónem zplodila Asklépia
 Arsinoé – jedna z nysiád, ókeanoven jež na hoře Nysa vychovávali Dionýsa
 Arsinoé – jedna z minyásoven, princezen z Orchomenu
 Arsinoé – dcera krále Nikokreona z kyperské Salamidy
 Arsinoé nebo Alfesiboia, dcera psófiského krále Fégea
 Arsinoé nebo Laodameia, kojná Orestova

Reference